W Polsce
 Miedźno – osada w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Miedźno – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Miedźno – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Miedźno – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Miedźno – dawna gromada

Zobacz też 
 Miedzno, Miedźna